"Fern" pode ser:
 Fern Park, localidade da Flórida
 Fern Acres, localidade do Havaí
 Fern Forest, localidade do Havaí
 Fern Creek, localidade do Kentucky

Desambiguações de topônimos